Thory är ett ortsnamn som kan syfta på:
 Thory, Somme
 Thory, Yonne